Pont-l'Évêque (Calvados)
 Pont-l'Évêque (kaas), een kaas uit Normandië (Calvados)
 Pont-l'Évêque (Oise)

Zie ook 
 Pont-Évêque, Isère